Partizani so lahko:

Partizani (prostovoljni gverilski borci)
Jugoslovanski partizani (uradno Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije), odporniško gibanje proti nacifašistični okupaciji pod komunističnim vodstvom med drugo svetovno vojno
Slovenski partizani (uradno Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije), del jugoslovanskih partizanov med drugo svetovno vojno